Pons (editora) — alemã com sede em Estugarda
Pons (Charente-Maritime) — comuna da Nova Aquitânia, França
Ponts (Catalunha) — município da provínica de Lérida, Espanha, também conhecido como Pons em 
Bolzano — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige, antigamente chamada Pons Drusi

Desambiguações de topônimos